Příjmení Redlhammer nosí více významných osobností:

 Albert Redlhammer – rakouský a český podnikatel a politik německé národnosti
 Albert Redlhammer mladší (1858–1937) – rakouský a český podnikatel německé národnosti
 Eduard Redlhammer (1829–1916) – rakouský a český podnikatel a politik německé národnosti